Hay varias islas que se llaman Campbell.

Isla Campbell, es una isla en el estrecho de Torres, Queensland, Australia.
Isla Campbell, es una isla de la Columbia Británica, Canadá.
Isla Campbell, es la isla principal del archipiélago de las Campbell, Nueva Zelanda.
Isla Campbell, es una isla de Carolina del Norte, Estados Unidos.
Islas Campbell, es un archipiélago de Nueva Zelanda.